Miejscowości w USA:
 New Albany – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Floyd
 New Albany – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Wilson
 New Albany – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Union
 New Albany – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Franklin
 New Albany – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
Gminy w USA:
 New Albany (ang. New Albany Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Floyd
 New Albany (ang. New Albany Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Story